Рогалин — фамилия; имеет женскую форму Рогалина. Может также выступать как топоним.

Персоналии 
 Рогалин, Борис Абрамович (Га́лин; 1904—1983) — русский советский писатель и журналист, лауреат Сталинской премии третьей степени.
 Рогалин, Яков Фридрихович (род. 1955) — советский и украинский врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Донецкого городского благотворительного фонда «Доброта».

Топоним 
 Рогалин — село в Польше, входит в состав гмины (волости) Мосина Познанский повят, Великопольское воеводство.